Taynton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Taynton, Oxfordshire, ort i England, 
 Taynton, Gloucestershire, ort i England,